Aisne (belga): afluent de l'Ourthe a Bèlgica
 Aisne: departament de França
 Aisne (francès): riu de França
 Primera batalla de l'Aisne el 12-15 de setembre de 1914; contraofensiva franco-britànica després de la batalla del Marne
 Segona batalla de l'Aisne de 16 d'abril de 1917 fins al 9 de maig de 1917, part de l'ofensiva de Nivelle
 Tercera batalla de l'Aisne del 27 de maig de 1918 fins al 6 de juny de 1918; tercera fase (Operació Blücher) de l'ofensiva de primavera alemanya